Сивки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сивки — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Сивки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Украина 
 Сивки — село в Березновском районе Ровненской области.
 Сивки — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Сивки — ныне не существующее село в Черниговской области.